

Geografia

Niemcy 
 Schwetz – dawny powiat

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Świecie
 Świecie nad Osą

Osoby 
 Karl Schwetz – austriacki malarz

Inne 
 Schwetz – meteoryt